Llista de masies i altres construccions relacionades del Montsià ordenades per municipi.

Vegeu també 
 Llista de monuments del Montsià
 Llista de rellotges de sol del Montsià

Montsia
 Llista